Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1996 () прошёл в городе Гамильтон (Онтарио, Канада) с 23 по 31 марта 1996 года. Турнир прошёл в 18-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 5-й раз. В Гамильтоне турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1995 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 9-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную США со счётом 5:2. Третье место заняла сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 11:5.

Одновременно с женским в Гамильтоне проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку сборные Норвегии и Шотландии набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 4-го (выходящего в полуфинал плей-офф) и 5-го места был проведен дополнительный матч.

 3:11

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1996

1996
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)
1996 год в кёрлинге
Март 1996 года
Чемпионаты мира в Канаде